Aprilia je lahko:

 Aprilia, mesto v Italiji
 Aprilia, motociklistično podjetje